Hithaadhoo kan verwijzen naar:
 Hithaadhoo (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Hithaadhoo (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven

Let op: Er zijn ook eilanden met de naam Hithadhoo